La désignation de Bayer Pi Ursae Minoris (π UMi / π Ursae Minoris) est partagée par deux étoiles binaires de la constellation de la Petite Ourse :

 π Ursae Minoris
 π Ursae Minoris

Ces deux paires d'étoiles sont distantes de 0,64° dans le ciel.

Constellation de la Petite Ourse
Homonymie stellaire
Ursae Minoris, Pi